Ла́сты — приспособление для плавания (движитель) в форме плавника или весла. Надеваются на ноги (хотя известны и ручные ласты).

В подводном плавании используется два варианта:
 Обычные ласты, по одной на каждую ногу (в сленге фридайверов или подводных охотников называются "разноножки"); 
 Моноласта — две ласты, сращенные в одну. Обычно моноласта имеет бо́льшую площадь, чем две обычных ласты. По причине того, что обе ноги крепятся вместе, стиль плавания в моноласте напоминает стиль дельфина или рыбы: продвижение вперёд осуществляется за счёт волнообразных движений всего тела.

Классификация 

Ласты различают:
 По типу пятки:
 с закрытой пяткой — в такую ласту вставляется либо голая нога, либо одетая в специальный носок. Такие ласты имеют меньше вероятность слететь со ступни во время использования; 
 с открытой пяткой (снабжены затягивающимся ремнём или прижимной пружиной) — ласта может использоваться только с обувью, в противном случае можно стереть ноги в кровь, однако такие ласты более универсальны (могут использоваться как с мокрыми гидрокостюмами, так и со всеми модификациями сухих), а обувь позволяет ходить по камням, защищая ноги от порезов;

 По материалу лопасти:
 углепластиковые, наиболее эффективны, так как энергия упругой деформации в наибольшей степени переходит в толчок пловца;
 стеклопластиковые, одни из наиболее эффективных, так как энергия упругой деформации в наибольшей степени переходит в толчок пловца;
 пластмассовые, низкой эффективности в силу малой упругости, то есть отношения силы, затрачиваемой на деформацию, к силе возврата лопасти в исходное состояние;
 резиновые, наименее эффективные, так как энергия деформации преимущественно расходуется на межслоевое трение и переходит в нагрев;
Примечание: следует понимать, что покупая лопасть иного производителя (чем галошу, комель пластин) необходимо подпиливать под форму комля оригинальной лопасти, а не просто всунуть лопасть в галошу и просверлить дырки под крепёж «по месту». Более того, иногда нужно обтачивать и саму резиновую отбортовку (которая может быть велика и не помещаться в посадочные места «усов» галоши), иногда обрабатывают и конец лопасти, придавая ему форму полукруга так как такая форма более манёвренна и менее склонна задевать всё под водой при плавании, так как КПД резины «усов» галоши меньше чем стекло- и угле-пластиков то зачастую усы стараются сделать тоньше или обтачивают, чтобы они не мешали работать пластинам с высоким КПД.

 По жёсткости лопасти:
 жёсткие оптимальны для людей весом от ~100 кг и более;
 средние, для людей весом от 75 до 95 кг;
 мягкие, для людей весом до ~75 кг;

 По форме лопасти:
 угол изгиба в комле ~ 22 градусов универсален как для подводного плавания так и для плавания по поверхности, 15 градусов и менее оптимален только для плавания под водой и крайне утомляет пловца при плавании по поверхности;
 для дайвинга и сноркелинга;
 для фридайвинга и подводной рыбалки;
 моноласта для фридайвинга и скоростного плавания;

Примечания

Литература 
 

Дайвинг
Снаряжение для подводных погружений